Zsitnik Béla, id. (1924–2019) evezős, edző, sportvezető
 Zsitnik Béla, ifj. (1951) evezős, edző, sportvezető